Кавцидия (Caucidia) е име на:

 Кавцидия Тертула, съпруга на Марк Атилий Метилий Брадуа (консул 108 г.)
 Атилия Кавцидия Тертула, дъщеря на горните; съпруга на Апий Аний Требоний Гал (консул 139 г.)
 Аспазия Ания Регила (Апия Ания Регила Атилия Кавцидия Тертула; 125-160), дъщеря на горните; съпруга на Ирод Атик (консул 143 г.)